Als Zeche Mit Gott gewagt wurden in Deutschland mehrere Bergwerke bezeichnet, unter anderem:

 die Zeche Mit Gott gewagt (Bochum) in Bochum-Stiepel
 die Zeche Mit Gott gewagt (Dortmund) in Dortmund-Kruckel

 siehe auch

 die Zeche Mitgottgewagt in Bochum-Stiepel